Carrillo Puerto, puede referirse a:

 Personas
Benjamín Carrillo Puerto, revolucionario mexicano, nacido en Motul, Yucatán, en 1893, hermano de Felipe y fusilado con él.
Edesio Carrillo Puerto, revolucionario mexicano, nacido en Motul, Yucatán, en 1891, hermano de Felipe y fusilado con él.
Elvia Carrillo Puerto, revolucionaria y sufragista mexicana, nacida en Motul, Yucatán, en 1881, hermana de Felipe.
Felipe Carrillo Puerto, gobernador socialista de Yucatán, asesinado con sus hermanos el 3 de enero de 1924.
Wilfrido Carrillo Puerto, revolucionario mexicano, nacido en Motul, Yucatán, en 1896, hermano de Felipe y fusilado con él.
Gualberto Carrillo Puerto, político mexicano, senador de la República, hermano de Felipe.
Acrelio Carrillo Puerto, periodista mexicano, director de El Socialista, hermano de Felipe.

Geografía
Motul de Carrillo Puerto, ciudad del norte de Yucatán, cabecera del municipio de Motul.
Carrillo Puerto, uno de los Municipios de Veracruz cuya cabecera es el pueblo de Tamarindo.
Felipe Carrillo Puerto, municipio de Quintana Roo, cuya cabecera es Felipe Carrillo Puerto (Quintana Roo), antes Chan Santa Cruz.
Felipe Carrillo Puerto, localidad del estado de Quintana Roo, capital del municipio homónimo.